Osoby o tym nazwisku:
 Kamil Tomaszuk – polski tenisista stołowy
 Krystyna Tomaszuk – polska artystka fotograf, pedagog
 Marek Tomaszuk – polski artysta fotograf
 Piotr Tomaszuk – polski reżyser teatralny